Krzysztof Włodarczyk (ur. 1961) – polski biskup
 Krzysztof Włodarczyk (ur. 1981) – polski bokser